Bertha Lindberg eller Berta Lindberg kan avse:

*Bertha Lindberg (1854–1954), svensk skådespelerska
Bertha Lindberg (1882–1970), finländsk skådespelerska